BFM peut faire référence à :
 BFM Business (d'abord Business FM puis BFM Radio), une station française de radio et TV consacrée à l'actualité économique et financière ;
 BFM TV, une chaîne de télévision française privée d'information en continu issue de la chaîne de radio Business FM ;  
 la Banque française mutualiste ;
 la bibliothèque François-Mitterrand ;
 la gare de la bibliothèque précédente
 la Bibliothèque francophone multimédia, à Limoges en France ;
 le Bâtiment des Forces motrices, une salle de spectacle à Genève ;
 la Brasserie des Franches Montagnes, une marque de bière suisse du Jura ;
  ;
 , un groupe péruvien de timba créé par Barbaro Fines.